T28 ou T-28 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Char T28, un prototype de char de rupture américain ;
 Char T-28, un char d'assaut moyen soviétique ;
 North American T-28 Trojan, un avion d'entraînement américain ;
 T28 (M15 CGMC), un véhicule antiaérien autochenillé américain.

Médecine 
 Brûlure et corrosion d'autres organes internes, d’après la classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 Ericsson T28, un modèle de téléphone de Sony Ericsson.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres